Пустой кубик, кубик с пустотой, войд-кьюб () — головоломка, похожая на кубик Рубика. Внешне отличается от него только отсутствием центральных частей. Пустой кубик был изобретён Кацухико Окамото. Лицензией на производство головоломки владеет японская компания Gentosha Education.

Особенности 
Сборка пустого кубика немного сложнее, чем сборка обычного кубика Рубика. Первая проблема заключается в том, что отсутствие центров не даёт информации о цвете каждой решённой грани, что требует вывода расположения цветов граней из угловых частей. Это похоже на сложность при сборке кубиков 2x2, 4x4 и 6x6, у которых нет деталей, расположенных точно в центре грани. Также отсутствие центров может привести к ошибке при сборке последнего слоя.

Механизм 
Механизм пустого кубика сильно отличается от механизма кубика Рубика. Он состоит из:
 8 углов
 12 рёбер
 6 внутренних опорных элементов с квадратными отверстиями
 12 деталей с зацепками

См. также 
 Кубик Рубика

Примечания 

Механические головоломки в виде кубов